LBX steht für:
 Little Battlers eXperience, siehe Danball Senki
 Low Bandwidth X, siehe X Window System
 Lubang Airport (IATA-Code), Flughafen von Lubang (Occidental Mindoro), Provinz Occidental Mindoro, Philippinen

lbx steht für:
 Lawangan (ISO-639-3-Code), eine der Barito-Sprachen

Abkürzung